Il singolare del torneo di tennis Del Mar Financial Partners Inc. Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Madison Brengle che ha battuto in finale Nicole Gibbs 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Irena Pavlović (secondo turno)
 Nicole Gibbs (finale)
 Julie Coin (primo turno)
 Jill Craybas (secondo turno)

 Alla Kudrjavceva (primo turno)
 Madison Brengle (Campionessa)
 Irina Chromačëva (quarti di finale)
 Ana Vrljić (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Del Mar Financial Partners Inc. Open 2013